Barzini ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Barzini (* 1952), italienischer Regisseur, Stiefbruder von Benedetta und Ludina
 Benedetta Barzini (* 1943), italienisches Model
 Ludina Barzini (* 1942), italienische Journalistin und Politikerin, Schwester von Benedetta

 Mantica Barzini (1882–1941), italienische Schriftstellerin, Gattin des Senators
 Matteo Barzini (* 1981), italienischer Regisseur und Filmproduzent